Yolüstü kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Koloni (ort i Cypern), Eparchía Páfou,

Turkiet 

 Kidil, ort, Batman, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar